Siele ist 
 ein Teil des Geschirrs bei Zugtieren, siehe Geschirr (Zugtier)
 ein Stadtteil von Enger in Nordrhein-Westfalen, siehe Siele (Enger)

Siehe auch:
 Hof Siele
 Siel